Уикипедия на тайски език () е раздел на тайски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 25 декември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Тайски език
Тайски език
Култура на Тайланд